Bình Hải (Quảng Nam)
 Bình Hải (Quảng Ngãi)